Manklitz steht für:

 Manklitz, frühere Bezeichnung für die Dörfer Ruppenmanklitz und Schreckenmanklitz im Markt Weiler-Simmerberg
 Burg Manklitz, Alternativbezeichnung für die Burg Schreckenmanklitz